Countdown bezeichnet:
 Countdown, Zählvorgang bis zum Eintreten eines Ereignisses
 speziell beim Start eines Space Shuttle, siehe Countdown (Space Shuttle)
 Countdown (Magazin), Fußballmagazin
 Countdown (Album), Album der koreanisch-chinesischen Boygroup Exo
 Countdown (Lied), Lied von Beyonce Knowles

in Film und Fernsehen:
 Countdown (1986), ungarisches Filmdrama von Pál Erdöss
 Countdown (1990), deutscher Dokumentarfilm von Ulrike Ottinger
 Countdown (1995), deutscher Kurzfilm von Marcel Kyrill Gardelli
 Countdown (2019), US-amerikanischer Horrorfilm von Justin Dec
 Countdown, Originaltitel des US-amerikanischen Science-Fiction-Films Countdown: Start zum Mond aus dem Jahr 1967 von Robert Altman
 Countdown, Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Two One Zero – Another Final Cut aus dem Jahr 1996
 Countdown, Originaltitel des US-amerikanischen Actionfilms Countdown – Ein Cop sieht rot aus dem Jahr 2016 von John Stockwell
 Countdown – Der Tod fährt mit, US-amerikanisch-australischer Actionfilm aus dem Jahr 2002 von Brian Trenchard-Smith
 Countdown – Die Jagd beginnt, deutsche Krimiserie (2009–2011)
 Countdown (SOKO München), Episode der deutschen Krimiserie SOKO München (2020)
 Countdown (Spielshow), britische Spielshow (ab 1982)

Countdown ist ferner Namensbestandteil von:
 Countdown auf der Todesbrücke, der Pilotfilm der Actionserie Alarm für Cobra 11 – Einsatz für Team 2
 Countdown Copenhagen, dänisch-deutsche Fernsehserie (2017–2019)
 Countdown to Ecstasy, Album der US-amerikanischen Band Steely Dan
 Countdown to Extinction, Album der US-amerikanischen Thrash-Metal-Band Megadeth
 Countdown to Zero, US-amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2010 von Lucy Walker
 Countdown X, US-amerikanische Fernsehserie (1996–1997)